Ovide Decroly, pédagogue belge (1871-1932) et fondateur de l'École Decroly, située à Bruxelles. 
 Vincent Decroly, homme politique belge (1963-)

Homonymie de patronyme